Дукен — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дукен — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Дукен — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.